Rzeczoznawca samochodowy – rzeczoznawca, w którego zakres obowiązków wchodzi wycena wartości pojazdu, wycena szkód powypadkowych w pojazdach oraz ocena stanu technicznego pojazdów pod względem dopuszczenia ich do ruchu na drodze w świetle obowiązujących przepisów ruchu drogowego.

Zobacz też 
 Prawo o ruchu drogowym

Zawody